High Speed – film del 1916 diretto da Millard K. Wilson
 High Speed – film del 1917 diretto da George L. Sargent, Elmer Clifton
 High Speed – film del 1920 diretto da Charles Miller
 High Speed – film del 1924 diretto da Herbert Blaché
 High Speed – film del 1932 diretto da D. Ross Lederman
 High Speed – film del 1986 diretto da Monique Dartonne e Michel Kaptur
 Sogni di gloria - La rivincita di Raf (High speed) – film del 2003 diretto da Jeff Jensen